Wedel-Gödens ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens von Wedel-Gödens (1866–1945), deutscher Verwaltungsbeamter, Parlamentarier und Rittergutsbesitzer
 Erhard von Wedel-Gödens (1861–1931), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Politiker